

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Север Антонин А. и Публий Септимий Гета Цезарь.
 208—211 — Септимий Север с сыновьями отправился в поход в Британию. Он разгромил каледонов, а затем занялся укреплением крепостей и Адрианова вала. Покоряет многие племена Британии.
 Зимой с 208 года на 209 год Произошла битва при Чиби.

Родились 
 1 октября — Марк Аврелий Александр Север, император Римской империи в 222 — 235 годах
 Диадумениан — римский император.

Скончались 
 Андеол Галльский — священномученик Галльский.
 Вологез IV — царь Парфии из династии Аршакидов.
 Хуа То — самый знаменитый медик Древнего Китая.

См. также